Салтанов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Салтанов, Геннадий Александрович (род. 1939) — советский и российский учёный-энергетик.
 Салтанов, Богдан (Иван Иевлев(ич) Салтанов; ок. 1630—1703) — придворный художник царя Алексея Михайловича и его преемников.
 Салтанов, Иван Осипович (1764—1809) — капитан-командор и контр-адмирал, начальник Средиземноморской эскадры.